Лютаевский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Солонешенском районе Алтайского края России. Административный центр — село Лютаево.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 514 человек, в том числе 240 мужчин и 274 женщины. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 479 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 3 населённых пункта:
 село Берёзово,
 село Лютаево,
 посёлок Первомайский.

Примечания 

Муниципальные образования Солонешенского района